Фиш може да се отнася за:

 Фиш, птица от сем. патицови
 Фиш, река в Намибия
 Фиш, шотландски рокпевец